

Codici 
 ZAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Zagabria-Pleso, Croazia
 zag – codice ISO 639-3 della lingua zaghawa

Geografia 
 Zag – città della provincia di Assa-Zag (Marocco)